Alap (muziek), de trage, meditatieve opening van de uitvoering van een raga in de Hindoestaanse muziek
 Alap (Hongarije), een plaats en gemeente in het Hongaarse comitaat Fejér